«Брю́гге» ( — «Королевское футбольное общество Клуб Брюгге»; ) — бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в Западной Фландрии. Клуб, основанный в 1891 году, является одним из старейших футбольных клубов Бельгии, а также одним из двух общепризнанных грандов национального первенства. «Брюгге» — единственный бельгийский клуб, участвовавший в финале самого престижного европейского клубного турнира — Кубка европейских чемпионов (1978).

История 

Помимо данного клуба в городе Брюгге есть ещё один футбольный клуб — менее титулованный «Серкль Брюгге», ввиду чего в бельгийском франко- и нидерландскоязычном обиходе в отношении «Брюгге» неизменно употребляется уточнение «Клуб». Своей первой победы в национальном первенстве «Брюгге» добился лишь в сезоне 1919—1920 годов (первом чемпионате после Первой мировой войны), а до этого клуб пять раз становился серебряным призёром бельгийского чемпионата. Однако золотые годы для клуба наступили лишь спустя 50 лет. В середине 70-х годов «Брюгге» возглавил знаменитый Эрнст Хаппель, который в течение 3 сезонов подряд приводил клуб к чемпионству (сезоны 1975—1976, 1976—1977, 1977—1978 годов). Под руководством того же тренера клуб проводил самые удачные европейские кампании в своей истории. Именно тогда «Брюгге» выходил в финалы Кубка Чемпионов и Кубка УЕФА, но к разочарованию своих поклонников оба раза уступал одному и тому же сопернику — «Ливерпулю». В последующей своей истории клуб по 2-3 раза в десятилетие становился национальным чемпионом и обладателем Кубка Бельгии.

Прежние названия 
 1891—1892 — «Brugsche FC»
 1892—1920 — «FC Brugeois»
 1920—1972 — «Royal FC Brugeois»
 1972— — «Club Brugge KV»

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Бельгии
 Чемпион (17): 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1979/80, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1995/96, 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2020/21
 Вице-чемпион (23): 1898/99, 1899/00, 1905/06, 1909/10, 1910/11, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1984/85, 1985/86, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2021/22
 Кубок Бельгии
 Обладатель (11): 1967/68, 1969/70, 1976/77, 1985/86, 1990/91, 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2003/04, 2006/07, 2014/2015
 Финалист (6): 1913/14, 1978/79, 1982/83, 1993/94, 1997/98, 2004/05
 Суперкубок Бельгии
 Обладатель (17): 1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2016, 2018, 2021, 2022
 Финалист (3): 1995, 2007, 2015

Европейские 
 Кубок европейских чемпионов
 Финалист: 1977/78
 Кубок УЕФА
 Финалист 1975/76

Дерби и ультрас 
У «Брюгге» есть три главных дерби, это матчи с клубом «Андерлехт». Второе дерби с клубом «Стандард» (Топпер). Третье дерби против «Гент» (Фландрское дерби). Четвёртое дерби против «Серкль Брюгге» (Брюггское дерби).

Ультрас-группы «Брюгге»: «North Fanatics 2013», «VAK 313».

Состав 
По состоянию на 18 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные футболисты 

Игроки, сыгравшие за «Брюгге» 100 и более матчей, были лучшими бомбардирами турниров с участием клуба, а также принимали участие в крупных международных турнирах в составе сборных своих стран:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница клуба на сайте УЕФА

Футбольные клубы Бельгии
ФК «Брюгге»
Спорт в Брюгге